Traxel est un patronyme porté par  (par ordre alphabétique) :

 Anh Đào Traxel, née Dương Anh Đào (Dương étant son nom de famille et Anh Đào ses prénoms) le  au sud de Saïgon au Viêt Nam, est la « fille de  cœur » (non adoptée) recueillie par Jacques et Bernadette Chirac à l’âge de 21 ans. 
 Josef Traxel (Mayence,  - Stuttgart, ) est un ténor allemand, particulièrement associé aux opéras de Mozart et le répertoire allemand.

Liens externes